IRAK1 () — цитозольная киназа, относящаяся к группе IRAK. Участвует в передаче сигнала от рецептора интерлейкина-1 (тип I) и некоторых толл-подобных рецепторов. Содержит магний в качестве кофактора. Открыта в 1996 году.

См. также 
 Толл-подобные рецепторы
 MyD88
 IRAK2
 IRAK4

Литература
 

Иммунная система
Белки